Příjmení Guzik nosí více významných osobností:

 Krystyna Guziková (* 1983) – polská biatlonistka a vojačka
 Martin Guzik (* 1974) – český fotbalový záložník
 Michal Guzik (* 1973) – český fotbalista, záložník